Oberneukirchen, une commune allemande de Bavière.
 Oberneukirchen, une commune autrichienne de Haute-Autriche.